Chloridoideae — одна з найбільших підродин трав, що налічує приблизно 150 родів і 1600 видів, в основному зустрічаються в посушливих тропічних або субтропічних луках.

За винятком деяких видів у Ellisochloa та Eleusine indica, більшість видів підродини використовують шлях фотосинтезу C4. Перший еволюційний перехід від фотосинтезу C3 до C4 у травах, ймовірно, відбувся в цій підродині приблизно від 32 до 25 мільйонів років тому в олігоцені.

Зв'язки 
Філогенетичні зв'язки триб Chloridoideae, яка також показує Danthonioideae як сестринську групу:

Наступні роди не були віднесені до триб:
 Gossweilerochloa, Indopoa, Lepturopetium, Myriostachya, Pogonochloa, Pseudozoysia, Silentvalleya

Примітки 

Підродини рослин
Тонконогові